

Najlepsza 3 poprzedniego sezonu

Zawody

Klasyfikacja

Przypisy 

Klasyfikacje Pucharu Świata w biathlonie 2011/2012